Гвемар:

 Гвемар I — князь Салерно в 880—900/901 годах
 Гвемар II — князь Салерно в 900/901—946 годах
 Гвемар III — князь Салерно в 994—1027 годах
 Гвемар IV — сын и наследник Гвемара III, князь Салерно в 1027—1052 годах